|-
| 25301 Ambrofogar ||  || 7 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 25302 Niim ||  || 9 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 25303 - ||  || 8 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 25304 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25305 - ||  || 9 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25306 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25307 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25308 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25309 Chrisauer ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25310 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25311 - ||  || 17 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 25312 Asiapossenti ||  || 22 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 25313 ||  || 22 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 25314 - ||  || 8 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25315 ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 25316 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25317 - ||  || 24 ianuarie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 25318 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25319 - ||  || 15 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 25320 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25321 Rohitsingh ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25322 Rebeccajean ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25323 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25324 - ||  || 10 aprilie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 25325 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25326 Lawrencesun ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25327 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25328 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25329 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25330 - ||  || 17 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 25331 Berrevoets ||  || 20 mai 1999 || Oaxaca || 
|-
| 25332 - ||  || 17 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25333 Britwenger ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25334 - ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25335 - || 1999 NT || 9 iulie 1999 || Les Tardieux || 
|-
| 25336 - ||  || 22 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25337 - || 1999 PK || 6 august 1999 || Ceccano || 
|-
| 25338 - ||  || 6 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 25339 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25340 Segoves ||  || 10 septembrie 1999 || Kleť || , 
|-
| 25341 - ||  || 13 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 25342 - ||  || 14 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 25343 - ||  || 15 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 25344 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25345 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25346 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25347 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25348 Wisniowiecki ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25349 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25350 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25351 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25352 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25353 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25354 Zdasiuk ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25355 - ||  || 5 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 25356 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25357 - || 1999 TM || 1 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 25358 Boskovice ||  || 2 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 25359 - ||  || 10 octombrie 1999 ||  || K. Korlević, 
|-
| 25360 - ||  || 10 octombrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 25361 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25362 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25363 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25364 Allisonbaas ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25365 Bernreuter ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25366 Maureenbobo ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25367 Cicek ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25368 Gailcolwell ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25369 Dawndonovan ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25370 Karenfletch ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25371 Frangaley ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25372 Shanagarza ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25373 Gorsch ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25374 Harbrucker ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25375 Treenajoi ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25376 Christikeen ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25377 Rolaberee ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25378 Erinlambert ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25379 - ||  || 14 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25380 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25381 Jerrynelson ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25382 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25383 - ||  || 18 octombrie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 25384 Partizánske ||  || 18 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 25385 - ||  || 20 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 25386 - ||  || 17 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 25387 - ||  || 16 octombrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 25388 - ||  || 31 octombrie 1999 || Oaxaca || 
|-
| 25389 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 25390 - ||  || 31 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 25391 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 25392 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 25393 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 25394 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 25395 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 25396 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 25397 - ||  || 7 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 25398 - ||  || 11 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 25399 Vonnegut ||  || 11 noiembrie 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 25400 ||  || 9 noiembrie 1999 ||  || , T. Urata
|-